Кубок Першого Каналу 2006 — найперший розіграш кубка. У ньому брало участь 4 команди, кожна грала по 2 гри — проти двох команд з іншої країни.

Результати

Посилання 
 Кубок Першого Каналу (архівна копія сайту на червень 2010 року)
2006 у футболі
Перший канал (Росія)